Шатдаун ( — ):

 Шатдаун — операція штатного або аварійного припинення роботи електронної обчислювальної машини, а також операції, що їй передували.
 Шатдаун — тимчасова часткова зупинка роботи державних органів. В історії Сполучених Штатів шатдаун відбувався 17 разів, останній раз — у 2018, передостанній — у  2013 році, через несвоєчасно прийнятий бюджет. (Детальніше див. статтю Припинення роботи уряду США (2013)). Те ж саме, що і Призупинення роботи уряду США.

Див. також

Примітки